Российская хоккейная лига (РХЛ)

 Российская хоккейная лига (1996—1999) — бывшая первая по силе лига хоккея в России.
 Российская хоккейная лига (2011—2015) — бывшая третья по силе лига хоккея в России.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с шайбой — проводится с 1996 года (с 2008 года — в рамках КХЛ).